Savoia-Marchetti S.67 – idrovolante da caccia monomotore della Savoia-Marchetti
 Sikorsky S-67 – prototipo di elicottero da attacco della Sikorsky Aircraft Corporation